Тарасы — посёлок в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Букровская волость».

Расположена на реке Кунья, на северо-востоке района, в 49 км к северо-востоку от райцентра Великие Луки. К западу расположена одноимённая деревня.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 242 жителя, на 2010 год — 179 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района